Vzhodna konferenca () je lahko:

 Vzhodna konferenca (MLS), ena od dveh konferenc v Major League Soccer (MLS).
 Vzhodna konferenca (NBA), ena od dveh konferenc v National Basketball Association (NBA).
 Vzhodna konferenca (WNBA), ena od dveh konferenc v Women's National Basketball Association (WNBA, ženski različici NBA).
 Vzhodna konferenca (NHL), ena od dveh konferenc v NHL.
 Vzhodna konferenca je bila NCAA univerzitetna atletska konferenca, ki se zdaj imenuje Northeast Ten Conference.

Glej tudi 
 Eastern Conference Records